Klubbin – montagna dell'isola di Kunoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 644 metri
 Klubbin – montagna dell'isola di Fugloy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 621 metri
 Klubbin – montagna dell'isola di Kalsoy, nell'arcipelago delle Faer Oer, alta 551 metri
 Klubbin – rilievo dell'isola di Vágar, nell'arcipelago delle Faer Oer, alta 352 metri